Мисс Интернешнл 1968 () — 8-й конкурс красоты Мисс Интернешнл, который выиграла Мария да Глория Карвальо, представлявшая Бразилию. Он проведен 9 октября в Токио, Япония.

Финальный результат

Специальные награды

Участницы 

  — Мари Винифред МакДональд
  — Маргот Шмалцридт (SF World 68)
  — Ана Инес Пуиггрос
  — Моник Денис Хьюз
  — Уберта Кесслер
  — Жанин Паттеу
  — Ана Мария Уренда Амелунга
  — Мария да Глория Карвало
  — Патриция Лэйн
  — Маенль Эриягама
  — Кристина Хаи Линг-Линг
  — Розарио Барраза Вилла
  — Хи Джа-Ким
  — Ана Мария Ривера (Universe 68)
  — Доррит Францен
  — Йоланда Легаррета Ургийо
  — Энригета Валдез Enriqueta Valdez Fuentes
  — Мари Смит (Miss England at Europe 69)
  — Карен Анн МакКарри
  — Нелли Галлерне (SF World 68)
  — Сумита Сем
  — Глория Бест
  — Татьяна Албахари
  — Даниела Худ
  — Йоко Сунами

  — Ненита Туазон Рамос
  — Сату Синикка Костиайнен
  — Фани Сакантани
  — Линда Элаине Калво
  — Сесилль ван дер Лели
  — Сильвия Таливонгсо
  — Франсис Кларке
  — Ванна Торри
  — Мади Рейтер
  — Мазна Бинте Мохаммед Али (Universe 68)
  — Аро T. Х. Манавату
  — Надя Лиц Лакайо
  — Хидда Ли (World 68)
  — Кай Хаус
  — Эльза Мария Шрёдер Мендез
  ДР Конго — Мари-Джос Басоко (Universe 70)
  — Мадлен Тео Ким Нео
  — Анника Хемминге (3rd RU Europe 67)
  — Ирен Стирли
  — Аниарии Виола Териитахи
  — Рунгтип Пиньо
  — Гал Устун
  — Соледад Гандос
  — Йован Навас
|}

См. также 
 Мисс Мира 1968
 Мисс Вселенная 1968

Ссылки 
Мисс Интернешнл. Официальный сайт
 Мисс Интернешнл 1968

Сноски 
Результаты «Мисс интернешнл» 1968 года
Pageantopolis

Мисс интернешнл
События 9 октября
Октябрь 1968 года
1968 год в Японии
История Токио